Ташова Ширин Абдирапиковна (Tashova Shirin Abdirapiqovna-uzb)  — художник-график, живописец. Пишет в направлении абстракционизма, космизма, авангарда. Родилась в 1977 году, в Ташкенте, Узбекистан. Картины хранятся в фондах Музея Современного искусства Узбекистана CAMUZ в городе Ургенч, Каракалпакском Государственном Музее Искусств имени И. В. Савицкого, г. Нукус, Музее Изобразительных искусств Северо-Казахстанской области, Петропавловск. А также в частных коллекциях Узбекистана, Кувейта, Польши, Италии, России, Америки, Украины, Японии, Южной Кореи.

Карьера 
1996—2009 — экономист в Туюмуюнской Гидроэлектростанции города Питнак, Хорезмской области;

2001 — н.вр. — творчество и участие в выставках;

2007 — н.вр. — член союза художников Академии Художеств Узбекистана;

2009—2016 — главный хранитель фондов Музея Современного искусства Узбекистана в городе Ургенч (бывшая Ургенчская картинная галерея);

2019—2020 — референт Союза художников Узбекистана при Академии Художеств, Ташкент;

2020—2021 — куратор выставочных проектов арт-галерея Хамар, Ташкент;

2022 — н.вр. — директор Музея Современного искусства Узбекистана CAMUZ в городе Ургенч Хорезмской области.

Творчество 
2001—2006 — серия «Прошлое», Питнак;

2006—2007 — серия графических работ «Хива. Старый город»;

2010—2011 — серия «Эйфория», Ургенч

2011—2019 — серия «Я выбираю религию любви»;

2012 — серия «В саду познания», Ургенч;

2013 — настенная роспись «Великий Тамерлан принимает учёный совет», бизнесс-холл, Познань, (Польская Народная Республика);

2016 — серия «Сказка моей жизни», Ургенч;

2016—2019 серия живописи «Цветные сны», Ургенч;

2020 − 2021 серия «Дружественные шаржи и карикатуры», Ташкент;

2021 — серия абстракции «Эйфория 2»;

2022 — серия абстракции «Мой космос. Полёт в поисках новых галактик», Ургенч.

Галерея 

Художницы Узбекистана